Ла́тышев (Латышева) — русская фамилия и топоним.

Фамилия 

 Латышев, Александр Васильевич (род. 1959) — советский и российский учёный, специалист в области полупроводниковых нанотехнологий, академик РАН. 
 Латышев, Алексей Васильевич (1819—1868) — российский педагог.
 
 Латышев, Валерий Иванович (род. 1939) — советский футболист.
 
 Латышев, Виктор Николаевич (1934—2020) — советский и российский математик-алгебраист.
 

 Латышев, Владислав Михайлович (род. 1939) — советский и российский учёный-историк, музейный работник.
 
 Латышев, Игорь Александрович (1925—2006) — советский и российский учёный-японовед, педагог.
 Латышев, Илья Иванович (?—1991) — советский самбист и тренер, арбитр, авиаконструктор.
 Латышев, Константин Сергеевич (род. 1966) — российский художник.
 Латышев, Лев Константинович — германист, переводчик и преподаватель перевода.
 Латышев, Михаил Тарасович (1948—2008) — русский писатель, драматург, критик, редактор.
 Никодим (Латышев) (в миру — Никита Тимофеевич Латышев; 1916—1986) — архиепископ Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (с 1971 года).
 
 Латышев, Олег (род. 1980) — латвийский баскетбольный арбитр.
 
 Латышев, Тимофей Лаврентьевич (1904—1970) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Латышев, Юрий Иванович (1932—2020) — советский и российский педагог, народный учитель Российской Федерации (2005).

Населённый пункт 
 Латышев — хутор в Боковском районе Ростовской области.